Anders Gudmundsson eller Anders Gudmundson kan syfta på:

Anders Gudmundsson i Berte, riksdagsman
Anders Gudmundson (bildkonstnär)
Anders Magnus Gudmundson, riksdagsman